165-я истребительная авиационная дивизия ВВС ВМФ
 165-я истребительная авиационная дивизия ПВО
 165-я армейская дивизия
 165-я пехотная дивизия (Китай)
 165-я пехотная дивизия (Франция)
 165-я резервная дивизия (Третий рейх)

165-я стрелковая дивизия — воинская часть вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны, насчитывала два формирования:
 165-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — уничтожена на Украине в 1941 году;
 165-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — вела боевые действия с июня 1942 до конца войны.

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (150. - 199.)#165. divizija